Де́нис Джо́зеф И́рвин (; ; род. 31 октября 1965, Корк, Ирландия) — ирландский футболист, наиболее известный по выступлениям за английский клуб «Манчестер Юнайтед», в составе которого он был одним из самых важных игроков в 1990-е годы, когда «Юнайтед» доминировал в Премьер-лиге.

Клубная карьера 
Ирвин начал футбольную карьеру в «Лидс Юнайтед». В 1986 году в качестве свободного агента перешёл в «Олдем Атлетик». Он помог «Олдему» достичь полуфинала Кубка Англии и финала Кубка Лиги в 1990 году. В этом же году Ирвин перешёл в «Манчестер Юнайтед» за 625 000 фунтов.

За 12 лет на «Олд Траффорд» Ирвин 7 раз выигрывал Премьер-лигу, трижды — Кубок Англии, а также один Кубок Лиги, Кубок обладателей кубков и Лигу чемпионов УЕФА. Он играл на обоих флангах обороны и считался экспертом по свободным и одиннадцатиметровым ударам. Даже когда Ирвину было за 35, сэр Алекс Фергюсон предпочитал использовать в качестве левого защитника опытного ирландца, а не молодого Фила Невилла.

Последний матч Ирвина за «Манчестер Юнайтед» состоялся 12 мая 2002 года. Это была домашняя игра в чемпионате против «Чарльтон Атлетик» в последнем туре Премьер-лиги сезона 2001/02. Матч, который Денис Ирвин провёл в качестве капитана, завершился безголевой ничьей.

В июле 2002 года Ирвин перешёл в «Вулверхэмптон Уондерерс» в качестве свободного агента. Так совпало, что в это же время бывший одноклубник Ирвина по «Юнайтед» Пол Инс также перешёл к «волкам», выступая до этого в «Мидлсбро».

В 2003 году «Вулверхэмптон» завоевал путёвку в Премьер-лигу. Перед матчем между «волками» и «красными дьяволами» на «Олд Траффорд» болельщики «Юнайтед» приветствовали Ирвина бурными аплодисментами. По итогам сезона 2003/04 «Вулверхэмптон» вылетел из Премьер-лиги, и 38-летний Ирвин объявил о своём решении повесить бутсы на гвоздь.

Карьера после большого футбола 
В 2004 году Денис Ирвин вернулся на «Олд Траффорд» в качестве ведущего клубного телевидения — MUTV.

Карьера в сборной 
Ирвин сыграл за сборную Ирландии 56 раз с 1990 по 1999 год, забив 4 гола. Он принял участие в чемпионате мира 1994 года, в котором дошёл со своей сборной до 1/8 финала.

Достижения 

 Манчестер Юнайтед

 Чемпион Премьер-лиги (7): 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2000/01
 Обладатель Кубка Англии (3): 1994, 1996, 1999
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 1992
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 1999
 Победитель Кубка обладателей кубков: 1991
 Обладатель Суперкубка Англии (5): 1990, 1993, 1994, 1996, 1997
 Обладатель Суперкубка Европы: 1991
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1999
 Итого: 20 трофеев

 Вулверхэмптон Уондерерс

 Победитель плей-офф Чемпионата Футбольной лиги: 2003

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста  на официальном сайте «Манчестер Юнайтед» 
 Профиль футболиста  на официальном сайте Премьер-лиги 

Футболисты Ирландии
Игроки сборной Ирландии по футболу
Игроки сборной Ирландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Олдем Атлетик»